Sulfure de mercure peut désigner :
 sulfure de mercure(I) (HgS) ;
 sulfure de mercure(II) (HgS).

Mercure
Composé du mercure